Ворпси () — албанская фамилия. Известные носители:

 Ворпси, Орнела (род.1968) — албанский фотограф, художник и писатель.
 Ворпси, Петрит (род.1932)  — албанский артист балета.